Pregl ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Pregl (1869–1930), österreichischer Chemiker und Nobelpreisträger
 Karl Pregl (* 1944), österreichischer Eishockeytorwart
 Thomas Pregl (* 1956), deutscher Lehrer, Journalist und Buchautor
 Živko Pregl (1947–2011), jugoslawischer Politiker